Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1977.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann Oliver Karlík (Tschechoslowakei) gegen Wolfgang Backhaus mit 1:6, 6:4, 6:2.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 21. Jahrgang (1977), Heft 4 (fälschlicherweise mit 22. Jahrgang bezeichnet) 

1977
Tennisturnier 1977